Рансье, также Ронсье или Ронсьё — слово имеет несколько значений.

 Рансье (местность) () — историческая местность во Франции, департамент Арьеж.
 Рансье (вкус) — специфический оттенок вкуса крепкого спиртного (обычно коньяков), сочетающий вкус мёда, сухофруктов и дубильных веществ с табаком.
 Рансье (оружие) — род боевой косы или косы-меча.

См. также 
 Рансьер, Жак — французский философ.